Сан Фелипе де Хесус има више значења:

 Сан Фелипе де Хесус (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Фелипе де Хесус (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Фелипе де Хесус (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Фелипе де Хесус (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Фелипе де Хесус (Салватијера), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Фелипе де Хесус (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Фелипе де Хесус (Тескоко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Фелипе де Хесус (Сан Хосе дел Ринкон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Фелипе де Хесус (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Фелипе де Хесус (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Фелипе де Хесус (Кујамекалко Виља де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Фелипе де Хесус (Санта Катарина Хукила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Општина Сан Фелипе де Хесус (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Фелипе де Хесус (Сан Фелипе де Хесус, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Фелипе де Хесус (Комапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Фелипе де Хесус (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Фелипе де Хесус (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Фелипе де Хесус, Ел Закатон (Хуан Алдама), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Фелипе де Хесус, Ранчо де Паскуал (Транкосо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику